The Fix est un album du rappeur américain Scarface sorti en 2002 ;
 The Fix est une série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 2019.

 The Fixx est un groupe de rock et new wave britannique.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre